Keller je příjmení, které nosí více osobností. Pochází (stejně jako příjmení Keler, Kelar, Kellner nebo Kelnar) ze středohornoněmeckého këllaere, jež znamená sklepmistr, sklepník, později důchodní.

 Alfred Keller (architekt) (1875–1945) – rakouský architekt, malíř a grafik
 Erhard Keller (* 1944) – německý rychlobruslař
 Franz Keller (* 1945) – německý sdruženář
 Friedrich Gottlob Keller (1816–1895) – vynálezce drcení dřeva pro výrobu dřevoviny
 Gottfried Keller (1819–1890) – švýcarský prozaik a lyrický básník
 Jan Keller (rozcestník) – existuje více nositelů téhož jména a příjmení
 Karel Keller (* 1944) – český arabista a hispanista
 Lenn Keller (1951–2020) – americká fotografka a filmařka
 Mark Keller (* 1965) – německý herec
 Otakar Keller (1945–2014) – český lékař
 Tore Keller (1905–1988) – švédský fotbalový útočník
 Wilhelm Keller (politik) (1866–1941) – českoněmecký podnikatel a politik

ženská varianta s přechýlením 
 Eleonora Báčová-Kellerová (* 1930) – československá vojenská pilotka, první čs. pilotka proudového letounu
 Franziska Kellerová (* 1981) – německá politička, poslankyně Strany zelených
 Helen Kellerová (1880–1968) – americká hluchoslepá spisovatelka, aktivistka a lektorka
 Inge Kellerová (1923–2017) – německá divadelní a filmová herečka
 Jennifer Kellerová – fiktivní postava ze seriálu Hvězdná brána: Atlantida
 Mary Kenneth Keller (1914–1985) – americká řeholnice a matematická informatička

Podobná příjmení 
 Kelar
 Keler
 Kelnar
 Kellner

Reference 

Česká příjmení
Německá příjmení